Mužská dvouhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista z druhé světové desítky Nick Kyrgios, který zvolil start na paralelně probíhajícím China Open v Pekingu, kde skončil jako poražený finalista.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Belgičan David Goffin, jenž ve finále zdolal francouzského hráče Adriana Mannarina po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, když po Shenzhen Open triumfoval ve druhém týdnu za sebou. Bodový zisk jej vrátil do elitní světové desítky na 10. místo. Čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour představoval pro belgického tenistu premiérový z kategorie ATP 500. Naopak Mannarino nezvládl ani svůj čtvrtý finálový duel na okruhu.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2017
ATP World Tour 2017